Twenty-One (ventuno in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Twenty-One –  film del 1918 diretto da William Worthington
 Twenty-One – film del 1923 diretto da John S. Robertson
 Bella e accessibile (Twenty-One) – film del 1991 diretto da Don Boyd

Musica 
 Twenty-One – traccia dell'album Desperado degli Eagles del 1973
 Twenty-One – traccia dell'album No Need to Argue dei The Cranberries del 1994